Кримец — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кримец, Егор Владимирович (род. 1992) — узбекистанский футболист; защитник.
 Кримец, Константин Дмитриевич (1939—2008) — российский дирижёр.